Araneum är ett släkte av sjöpungar. Araneum ingår i familjen Ascidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Araneum